Nhacra är en ort i Guinea-Bissau. Den ligger i Oioregionen i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Bissau. Folkmängden uppgår till cirka 1 700 invånare.

Geografi
Nhacra ligger  meter över havet. Terrängen runt Nhacra är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Nhacra. Runt Nhacra är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bissau,  km söder om Nhacra. Omgivningarna runt Nhacra är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Klimat
Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oio